Chelini – cognome italiano
 Arturo Chelini – pittore italiano
 Domenico Chelini – insegnante e presbitero italiano